Lophopanopeus är ett släkte av kräftdjur. Lophopanopeus ingår i familjen Panopeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Lophopanopeus